Little Queen (с ) — второй альбом группы Heart, выпущенный в мае 1977 года и повторно в июне 2004 года с добавлением двух песен. Альбом занял 9 место в хит-параде Billboard Pop Albums, синглы «Barracuda», «Kick It Out» и «Little Queen» заняли 11, 79 и 62 места соответственно в хит-параде Billboard Pop Singles.

Список композиций

Участники записи 
Heart
 Энн Уилсон — флейта, скрипка, вокал, гитара, клавишные
 Нэнси Уилсон — гитара, пианино, вокал
 Роджер Фишер — гитара, мандолина
  — гитара, акустическая гитара, вокал, синтезатор, пианино, меллотрон, мандолина, клавишные
 Майкл Дерозьер — колокола, барабаны, табла, перкуссия, литавры
 Стив Фоссен — бас-гитара, перкуссия

Дополнительный персонал
 Линн Уилсон Кигл — вокал (Б4, Б5)
 Сил Даннингтон — вокал (Б4, Б5)
  — перкуссия

Примечания 

Альбомы Heart
Альбомы 1977 года